El término Unova o UNOVA puede referirse a:

Empresas 
UNOVA (empresa): Antiguo nombre de la empresa Intermec.

Videojuegos 

Unova (Pokémon): Conocida también como Teselia, localización ficticia de los videojuegos Pokémon Blanco/Negro y Pokémon Blanco 2/Negro 2. Está basada en Nueva York.